Ахмет Кенан Танрыкулу (; род. 17 мая 1958, Стамбул) — турецкий политик.

Биография 
Окончил Анкарский университет. Получил степень магистра по математической экономике в американском университете Западного Иллинойса. Изучал макро-моделирование в Уортонской школе бизнеса при Пенсильванском университете, экономику в Университете Колорадо, транспортное планирование в Брэдфордском университете и публичную дипломатию в Академии национальной безопасности Турции.

Работал в организации государственного планирования, позднее стал советником министра. Работал в Министерстве общественных работ и жилищного строительства, занимал должность помощника заместителя министра туризма. Опубликовал ряд статей.

В 1999 году был избран членом Великого национального собрания от Измира. В 1999—2002 годах занимал пост министра промышленности. Потерял место в правительстве после выборов в 2002 году, в ходе которых партия националистического движения не смогла преодолеть десятипроцентный барьер.

В 2007 году снова был избран членом Великого национального собрания. Переизбирался в 2011, июне и ноябре 2015 года.

Примечания 

Члены Великого национального собрания Турции XXIII созыва
Члены Партии националистического движения
Выпускники Анкарского университета
Выпускники Уортонской школы бизнеса
Министры Турции
Члены Великого национального собрания Турции XXIV созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXV созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXVI созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXII созыва